В состав Волынской области Украины входят 11 городов.

Примечания 

Волынская область